Pic nebo PIC může znamenat:

PIC 
 Mikrokontrolér PIC
 zkratka Pilot In Command, tedy hlavní pilot, velitel letadla (opakem je co-pilot, druhý pilot)
 zkratka Position Independent Code – strojový kód, který může být v počítači umístěn na libovolnou adresu (viz též relokace)

Pic 
 mezinárodní zkratka pro souhvězdí Malíře
 francouzský název horský štít (alternativně k podobnému slovu mont – hora)
 český frazém Tě pic ve smyslu No nazdar, může být užit i jako zvláštní expresivní pozdrav
 české citoslovce vyjadřující picnutí, tedy expresivní vyjádření pro výstřel (třesknutí)

Zkratky